

Волнат-Гілл — селище, штат Іллінойс
 Волнат-Гілл — переписна місцевість, штат Теннессі